Complicado, complicar y complicación puede referirse a: Alfredo, una persona bastante complicada 
 Complejo (complejidad, acomplejar) o difícil (dificultad, dificultar); lo contrario de lo simple o sencillo.
 Implicado, implicación.
 Cómplice, complicidad.
 Complicado (película).
 Una evolución negativa en una enfermedad o de un proceso de salud. Ejemplo:
 Complicaciones del Parto.